Соревнования в синхронных прыжках в воду на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 среди мужчин с 10-метрового трамплина прошли 15 июля.

Результаты 
Квалификация началась в 13:00.

Финал начался в 20:45.

Зелёным отмечены финалисты.

Примечания 

Прыжки в воду
Чемпионат мира по водным видам спорта 2019